Margreet Horselenberg (1950), Nederlandse politica
 Willem Horselenberg (1881-1961), Nederlandse kunstschilder